Tempursari (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tempursari (Candimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tempursari (Sambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Tempursari (Sapuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tempursari (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java